Chris Casamassa (nascido em 17 de Janeiro de 1965) é um ator norte-americano.

Ele já fez comerciais para o McDonald's.

Filmografia 
 Scorpion - Mortal Kombat Conquest e Mortal Kombat (filme)
 Red Dragon - WMAC Masters

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos
Dublês
Nascidos em 1965